Yongji-Brücke (chin. Yongji qiao) ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 die Yongji-Brücke (Yongji qiao 永济桥) in der kreisfreien Stadt Zhuozhou der bezirksfreien Stadt Baoding in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Yongji-Brücke (Zhuozhou)
 die Yongji-Brücke  in Chengyang () in Linxi (林溪乡) im Autonomen Kreis Sanjiang der Dong, Liuzhou, Guangxi, China, siehe Yongji-Brücke in Chengyang